Tolisso peut désigner :
 Corentin Tolisso (né en 1994), footballeur français ;
 Tolisso (République centrafricaine), village centrafricain.

Homonymie de patronyme